Letogenes är ett släkte av fjärilar. Letogenes ingår i familjen praktmalar, Oecophoridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Praktmalar
Letogenes